Lampertshausen ist der Name

 Lampertshausen (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lampertshausen (Wüstung), Wüstung im Landkreis Marburg-Biedenkopf zwischen Schröck (Marburg) und Roßdorf (Amöneburg)